Серија Куд пукло да пукло је емитована од 15. септембра 2014. године до 9. јуна 2016. године. Прва сезона је емитована од 15. септембра 2014. године до 7. јуна 2015. године. Друга сезона је емитована од 7. септембра 2015. године до 9. јуна 2016. године.

Серија Куд пукло да пукло броји 350 епизода.

Преглед

Епизоде

1. сезона (2014/15)

2. сезона (2015/16)

Референце 

Куд пукло да пукло